Sherman peut désigner :

Patronyme 
 Allan Sherman (1924-1973), acteur, scénariste, producteur et compositeur américain,
 Althea Sherman (1853-1943), ornithologue, illustratrice et enseignante américaine  ;
 Anthony Sherman (1988-), joueur de football américain évoluant au poste de Fullback,
 Bobby Sherman (1943-), chanteur et acteur américain,
 Cindy Sherman (1954-), photographe américaine,
 Cornelia Sherman (1845-1920), milliardaire américaine, 
 David Sherman (date de naissance inconnue), écrivain américain de science-fiction et de littérature militaire,
 Francis Cornwall Sherman (1805-1870), homme politique américain, maire de Chicago,
 Frederick C. Sherman (1888-1957), amiral américain de l'US Navy pendant la Seconde Guerre mondiale,
 Gary Sherman (1945-), réalisateur américain,
 George Sherman (1908-1991), réalisateur américain,
 Jack Sherman (1956-2020), guitariste américain,
 James Sherman (1855–1912), le  des États-Unis,
  : plusieurs personnalités dont ;
 John Sherman (sénateur) (1823-1900), sénateur de l'Ohio qui a proposé le Sherman Antitrust Act de 1890,
 John Sherman (grimpeur), grimpeur américain
 Joseph Sherman (1945-2006), poète et écrivain canadien,
 Joyce Sherman Buñuel (1941-) une réalisatrice et scénariste française et belle-fille du réalisateur Luis Buñuel,
 Larry Sherman (?-2020), homme d'affaires américain,
 Lowell Sherman (1885-1934), acteur, réalisateur et producteur américain,
 Martin Sherman (1938-), acteur, scénariste et dramaturge américain,
 Richard Sherman (1988-), joueur de football américain évoluant au poste de cornerback,
 les frères Sherman, des compositeurs et paroliers principalement pour les studios Disney et pour certaines attractions,
 Robert B. Sherman (1925-2012) 
 Richard M. Sherman (1928-)
 Leur père, Al Sherman (1897-1973), était lui-même compositeur et parolier.
 Roger Sherman (1721–1793), avocat et homme politique américain.
 Vincent Sherman, (1906-2006), acteur, scénariste, producteur et réalisateur américain, 
 William Sherman, journaliste américain qui a remporté le prix Pulitzer en 1974,
 William Tecumseh Sherman (1820-1891), militaire américain qui s'est notamment illustré pendant la guerre de Sécession,
 Yvonne Sherman (1930-2005), patineuse artistique américaine.

Noms composés 
 Amy Sherman-Palladino (née en 1966), productrice, scénariste et réalisatrice américaine.

Personnages de fiction 
 Richard Sherman, un des personnages principaux du film Sept Ans de réflexion.
 Liz Sherman, un personnage du comic Hellboy.

Toponyme

Sherman, une ville située dans le comté de Fairfield dans le Connecticut ;
 Sherman, une ville située dans le comté de Minnehaha dans le Dakota du Sud ;
 Sherman, une ville située dans le comté de Sangamon dans l'Illinois ;
 Sherman, une ville située dans le comté d’Aroostook dans le Maine ;
 Sherman, une ville américaine située dans les comtés d'Union, de Lee et de Pontotoc, dans le Mississippi ;.
 Sherman, une ville du comté de Chautauqua dans l'État de New York ;
 Sherman, un village du comté de Chautauqua dans l'État de New York ;
 Sherman, une localité, siège du Comté de Grayson au Texas.
 
 
 Le mont Sherman, un sommet du Colorado.

Autres 
 île Sherman, une île d'Antarctique, nommée ainsi en l'honneur de l'amiral Forrest Sherman,

Divers 
 Sherman, prénom notamment porté par Sherman Robertson.
 Sherman M4, un char de combat américain moyen utilisé par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale,
 General Sherman, le nom du plus grand séquoia géant du monde,
 Sherman, un ancien constructeur de voitures de course, utilisant des moteurs Offenhauser et ayant participé au championnat du monde de Formule 1 1951.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme